

Сан-Ісідоро — селище, штат Нью-Мексико
 Сан-Ісідоро — переписна місцевість в окрузі Донья-Ана, штат Нью-Мексико